Cuvântul Palatul Culturii se poate referi la:

 Palatul Culturii, Bistrița
 Palatul Culturii din Iași
 Palatul Culturii din Ploiești
 Palatul Culturii din Târgu Mureș
 Palatul Culturii din Timișoara
 Palatul Culturii și Științei din Varșovia – cea mai înaltă clădire din Polonia

Toponime românești